Алекса́ндр Миха́йлович Ильи́н:
 Ильин, Александр Михайлович (1897—1944) — советский военный деятель.
 Ильин, Александр Михайлович (1870—1937) — ростовский археолог, историк, преподаватель.
 Ильин, Александр Михайлович (род. 1958) — заслуженный тренер России.